

Кармацька — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Кармацька — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область